Sekvence může být:

 v obecném významu jakákoli řada či posloupnost
 sekvence (hudba) – opakování stejného melodického nebo harmonického úryvku
 sekvence (liturgie) – nebiblický text původně podkládající dlouhé melisma na poslední slabice aleluja
 sekvence DNA – posloupnost písmen primární struktury DNA
 posloupnost neboli sekvence – soubor matematických objektů

Související články 

 Sekvencer
 Sekvencionář
 Sekvenční diagram
 Sekvenční fotografie
 Sekvenční obvod
 Sekvenční přístup
 Sekvenování
 Sekvenování DNA